В 2006 году женская сборная России по волейболу приняла участие в трёх официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Гран-при 

Россия: Бородакова (7 очков), Соколова (24), Сафронова (13), Гамова (23), Шешенина (3), Меркулова (14), Крючкова — либеро. Выход на замену: Куликова (2), М.Акулова (2), Година, Брунцева, Фатеева.  
Азербайджан: Гулиева (О.Пархоменко), Шабовта, Е.Пархоменко, Маммадова, Маммадьярова, Коркмаз, Коротенко — либеро. Выход на замену: Ярмаммадова.

Россия: Бородакова (12),Брунцева (8), Соколова (17), Сафронова (7), Гамова (18), Шешенина (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Фатеева (1), Куликова (3).  
Таиланд: Тинкаов, Апиньяпонг, Хьяпха, Томком, Сангмуанг, Кунтхонг, Букаев — либеро. Выход на замену: Паладсричуви.

Россия: Бородакова (5), Соколова (11), Сафронова (3), Гамова (17), Шешенина (1), Меркулова (4), Крючкова — либеро. Выход на замену: Куликова (2), М.Акулова, Фатеева.  
Китай: Ван Имэй, Фэн Кунь, Ян Хао, Лю Яньань, Ли Шань, Сюй Юньли, Чжан На — либеро. Выход на замену: Чу Цзиньлин, Ли Цзюань.

Россия: Бородакова (9), Соколова (13), Сафронова (4), Гамова (23), Шешенина (4), Меркулова (14), Крючкова — либеро. Выход на замену: Куликова (10), М.Акулова, Фатеева.  
Южная Корея: Ким Са Ни, Хан Сон И, Чжон Дэ Ён, Хван Ён Чжу, Ким Се Ён, Пэ Ю На, Ким Хэ Ран — либеро. Выход на замену: Им Мён Ок, Ким Со Чжи, Гу Ки Лан.

Россия: Бородакова (10), Соколова (21), Сафронова (8), Гамова (22), Шешенина (3), Меркулова (11), Крючкова — либеро. Выход на замену: Куликова (5), М.Акулова (2), Година (3), Житова (1).  
Польша: Подолец, Глинка, Пыця, Бамбер, Ликторас, Скорупа, Зеник — либеро. Выход на замену: Сковроньска, Рознер, Мирек, Бельцик, Пшибиш.

Россия: Бородакова (10), Соколова (12), Гамова (13), Меркулова (6), Куликова (14), М.Акулова (4), Крючкова — либеро. Выход на замену: Житова (2).  
Япония: Такэсита, Миюки Такахаси, Сугияма, Араки, Кимура, Отиаи, Сугаяма — либеро. Выход на замену: Ояма.

Россия: Бородакова (13), Соколова (15), Гамова (20), Меркулова (11), Куликова (12), М.Акулова (4), Крючкова — либеро. Выход на замену: Сафронова (8), Житова (1), Година (7).  
Южная Корея: Ким Са Ни, Хан Сон И, Чжон Дэ Ён, Хван Ён Чжу, Ким Се Ён, Пэ Ю На, Ким Хэ Ран — либеро. Выход на замену: Ким Со Чжи, Гу Ки Лан, Хан Су Чжи, Ким Мён Ок.

Россия: Житова (5), Брунцева (10), Година (22), Сафронова (7), Куликова (14), М.Акулова (4), Крючкова — либеро.  
Таиланд: Тинкаов, Апиньяпонг, Хьяпха, Томком, Сангмуанг, Кунтхонг, Букаев — либеро. Выход на замену: Паладсричуви.

Россия: Бородакова (10), Соколова (19), Гамова (18), Меркулова (14), Куликова (7), М.Акулова (4), Крючкова — либеро. Выход на замену: Година (1), Сафронова (1), Шешенина.  
США: Скотт, Хэниф, Берг, Боун, Кроуфорд, Метколф, Дэвис — либеро. Выход на замену: Ли, Коллимор, Бьюсс.

Россия: Бородакова (5), Соколова (9), Гамова (13), Меркулова (3), Куликова (1), М.Акулова (1), Крючкова — либеро. Выход на замену: Година (3), Сафронова (9), Шешенина (1), Брунцева (2).  
Бразилия: Валевска, Фофао, Фабиана, Сасса, Жаклин, Шейла, Арлен — либеро. Выход на замену: Каролина, Ренатинья, Валескинья.

Россия: Бородакова (9), Соколова (12), Сафронова (5), Гамова (15), Меркулова (8), М.Акулова, Крючкова — либеро. Выход на замену: Година (1), Шешенина (2), Куликова (3), Житова.  
Япония: Такэсита, Миюки Такахаси, Араки, Кимура, Ояма, Исикава, Сугаяма — либеро. Выход на замену: Мидори Такахаси.

Россия: Бородакова (9), Житова (2), Соколова (10), Сафронова (3), Гамова (33), М.Акулова (3), Крючкова — либеро. Выход на замену: Шешенина, Куликова (11), Меркулова (13), Брунцева, Година (1).  
Италия: Риньери, Тогут, Андзанелло, Паджи, Пиччинини, Ло Бьянко, Ди Дженнаро — либеро. Выход на замену: Фьорин, Чентони, Дель Коре, Гуиджи, Даль’Инья.

Россия: Бородакова (10), Соколова (12), Гамова (18), Меркулова (4), Куликова (10), М,Акулова (4), Крючкова — либеро. Выход на замену: Шешенина, Сафронова (3), Брунцева, Житова.  
Бразилия: Валевска, Фофао, Фабиана, Сасса, Жаклин, Шейла, Арлен — либеро. Выход на замену: Каролина, Ренатинья, Валескинья.

После годичного отсутствия сборная России вернулась в число участников Гран-при. По сравнению с предыдущим сезоном, когда она стала бронзовым призёром на чемпионате Европы, состав команды обновился наполовину. И если в начале розыгрыша сборная не всегда выглядела убедительно, то по ходу турнира команда значительно прибавила во всех компонентах игры. За весь предварительный этап Гран-при российские волейболистки проиграли лишь однажды и заняли второе место.

Финальный турнир проходил в Италии с участием 6 команд и состоял из группового раунда и плей-офф. В своей группе сборная России вчистую уступила Бразилии и так же вчистую переиграла Японию, заняв второе место и выйдя в полуфинал. В полуфинале в упорнейшем поединке была побеждена сборная Италии. Проиграв хозяйкам турнира два первых сета, два следующих Россия выиграла, значительно наращивая по ходу матча своё преимущество. В решающей пятой партии итальянки уже ничего не могли противопоставить российским волейболисткам.

В финале розыгрыша сборная Бразилии переиграла российскую сборную, но этот матч уже кардинально отличался от первой встречи этих же команд на групповой стадии и прежде всего качеством игры россиянок. Таким образом, сборная России стала серебряным призёром Гран-при-2006.

Отборочный турнир Гран-при 2007 

Россия: Бородакова (3), Година (7), Сафронова (18), Гамова (26), Меркулова (10), М.Акулова (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Житова, Брунцева (1), Соколова (10), Шешенина (2).
Сербия и Черногория: Джерисило, Крсманович, Огненович, Читакович, Николич, Спасоевич, Чебич — либеро. Выход на замену: Бракочевич, Весович, Симанич.

Россия: Бородакова (9), Соколова (18), Година (1), Гамова (18), Меркулова (11), М.Акулова (5), Крючкова — либеро. Выход на замену: Брунцева (2), Сафронова (7), Шешенина, Куликова (1).
Турция: Бахар, Озлем, Айсу, Ханикоглу, Эсра, Неслихан, Гюльден — либеро. Выход на замену: Дениз, Элиф, Эда, Седа.

Россия: Бородакова (10), Соколова (10), Година (20), Гамова (22), Меркулова (11), М.Акулова (6), Крючкова — либеро. Выход на замену: Сафронова.
Италия: Риньери, Тогут, Андзанелло, Паджи, Пиччинини, Ло Бьянко, Кардулло — либеро. Выход на замену: Гуиджи, Ди Дженнаро.

Россия: Бородакова (7), Година (12), Сафронова (9), Гамова (18), Шешенина, Меркулова (12), Крючкова — либеро. Выход на замену: Соколова (1), Куликова.
Нидерланды: Ч.Сталенс, Венсинк, Флир, Фледдерус, И.Виссер, Стам, ван Тинен — либеро. Выход на замену: К.Сталенс, Орсель, Блом, Мейнерс.

В своей предварительной группе сборная России заняла первое место, обеспечив себе участие в Гран-при 2007 года.

Чемпионат мира 

Россия: Бородакова (9), Брунцева (5), Соколова (15), Година (8), Гамова (15), М.Акулова, Крючкова — либеро. Выход на замену: Житова, Сафронова (2), Куликова (2), Шешенина, Меркулова.
Мексика: Кортинас, Руис, Барахас, Канделас, Ревуэльта, Родригес, Кордова — либеро. Выход на замену: Чан, Лопес.

Россия: Бородакова (13), Соколова (23), Година (11), Гамова (22), Меркулова (3), М.Акулова (4), Крючкова — либеро. Выход на замену: Сафронова (1), Куликова (1), Брунцева, Шешенина.
Азербайджан: Гулиева, Шабовта, Е.Пархоменко, Маммадова, Маммадьярова, Коркмаз, Коротенко — либеро. Выход на замену: Коваленко, Ярмаммадова.

Россия: Бородакова (9), Соколова (21), Година (14), Гамова (11), Меркулова (9), М.Акулова (1), Крючкова — либеро. Выход на замену: Куликова, Сафронова (2), Шешенина.
Германия: Буагаа, Вайсс, Фюрт, Грюн, Тумм, Сушке, Черлих — либеро. Выход на замену: Харт, Козух, Думлер, Бенеке.

Россия: Бородакова (10), Соколова (17), Година (10), Гамова (29), Меркулова (6), М.Акулова (5), Крючкова — либеро. Выход на замену: Куликова, Брунцева, Шешенина.
Китай: Ван Имэй, Фэн Кунь, Ян Хао, Лю Яньань, Чжоу Сухун, Сюй Юньли, Чжан На  — либеро. Выход на замену: Чжан Пин, Чу Цзиньлин, Ли Шань, Ли Цзюань, Сон Нина.

Россия: Бородакова (6), Соколова (16), Година (17), Гамова (21), Меркулова (5), М.Акулова (1), Крючкова — либеро. Выход на замену: Сафронова, Житова, Шешенина (3), Куликова.
Доминиканская Республика: Варгас, Ариас, Кабрал, Эченике, Рондон, Родригес, Касо  — либеро. Выход на замену: Баутиста, Каррерас, Ривера.

Россия: Бородакова (7), Соколова (10), Година (14), Гамова (15), Меркулова (10), М.Акулова (5), Крючкова — либеро. Выход на замену: Куликова.
Пуэрто-Рико: Мохика, Э.Крус, А.Крус, К.Осасио, Ш.Осасио, Дель Валье, Сантьяго — либеро. Выход на замену: Колон, Ортега, Энкарнасьон.

Россия: Бородакова (7), Соколова (20), Година (10), Гамова (11), Меркулова (7), М.Акулова, Крючкова — либеро. Выход на замену: Брунцева.
Нидерланды: Ч.Сталенс, Венсинк, Флир, Фледдерус, И.Виссер, Стам, ван Тинен — либеро. Выход на замену: К.Сталенс, Орсель, Блом, С.Виссер, Мейнерс.

Россия: Бородакова (6), Соколова (13), Година (3), Гамова (13), Меркулова (8), М.Акулова (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Куликова, Брунцева, Сафронова (5), Шешенина.
США: Скотт, Хэниф, Боун, Уилкинс, А Моу-Сантос, Метколф, Друри — либеро. Выход на замену: Дэвис, Кроуфорд, Джонс.

Россия: Бородакова (3), Година (16), Сафронова (8), Гамова (11), Меркулова (14), М.Акулова (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Куликова (3), Шешенина (1), Брунцева.
Бразилия: Валевска, Фофао, Фабиана, Сасса, Жаклин, Шейла, Фаби — либеро. Выход на замену: Каролина, Мари, Ренатинья.

Россия: Бородакова (5), Соколова (21), Година (11), Гамова (14), Меркулова (9), М.Акулова, Крючкова — либеро. Выход на замену: Сафронова, Куликова.
Италия: Риньери, Тогут, Андзанелло, Паджи, Пиччинини, Ло Бьянко, Кардулло — либеро. Выход на замену: Ортолани, Фьорин, Гуиджи, Чентони.

Россия: Бородакова (3), Соколова (19), Година (13), Гамова (28), Меркулова (9), М.Акулова (4), Крючкова — либеро. Выход на замену: Сафронова (1), Шешенина, Куликова, Брунцева.
Бразилия: Валевска, Фофао, Фабиана, Сасса, Жаклин, Шейла, Фаби — либеро. Выход на замену: Мари, Карол Гаттаж, Каролина, Ренатинья.

1-й этап чемпионата сборная России прошла без потерь, заняв в своей группе первое место. Особенно важной на этой стадии была победа над олимпийскими чемпионками — волейболистками Китая. Следует отметить, что по ходу первенства российская команда последовательно увеличивала свою игровую мощь и на 2-м групповом этапе розыгрыша в этом сполна убедились сильные команды Нидерландов и США. Уверенные победы над этими соперниками вывели сборную России в полуфинал турнира. И лишь в мало что значившем заключительном матче 2-го группового раунда россиянки уступили сборной Бразилии.

В полуфинале российские волейболистки не оставили никаких шансов действующему чемпиону мира сборной Италии и вышли в финал.

Решающий матч чемпионата между командами России и Бразилии явился украшением соревнований. Высокое мастерство спортсменок, бившие через край эмоции, лихо закрученный сюжет поединка — всё это держало в напряжении волейболисток и зрителей на протяжении пяти сетов. В концовке решающей пятой партии бразильянки добились казалось бы решающего преимущества, поведя 13:11, но после этого очков южноамериканки больше не набирали. В критический момент сработали главные козыри российской команды — мощные подача и блок. Доигровка Гамовой после удачного блокирования бразильской атаки, удар в аут Шейлы, блок Акуловой и атака всё той же Гамовой по переходящему мячу — 15:13 в партии и 3:2 в матче. Сборная России с четвёртой попытки завоёвывает «золото» мирового первенства.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2006 году 28 официальных матчей. Из них выиграно 23, проиграно 5. Соотношение партий 73:35. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 16 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Главный тренер — Джованни Капрара.
 Тренер — Ирина Кириллова.

Всего в 2006 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 13 волейболисток.

Другие турниры 
 Beilun Cup. 26—28 мая.  Нинбо
 Куба 0:3, Китай 1:3, Нидерланды 0:3. Итог — 4-е место.

 Baxy Cup. 1—3 июня.  Пекин
 Куба 2:3, Нидерланды 1:3, Китай 2:3. Итог — 4-е место.

 Volley Masters. 6—11 июня.  Монтрё
 Групповой этап — Китай 1:3, Германия 1:3, Куба 1:3.
 Полуфинал за 5-8 места — Япония 1:3. Итог — 7—8-е место.

 Кубок первого президента России Б. Н. Ельцина по волейболу. 7—12 июля.  Екатеринбург, Нижний Тагил.
 Групповой этап — Россия-2  3:0, Азербайджан 3:0, Нидерланды 3:1.
 Полуфинал — Турция 3:0. Финал — Китай 2:3. Итог — 2-е место.

 Alassio Cup. 15—18 октября.  Алассио
 Групповой этап — Италия 2:3, Сербия 1:3, Перу 3:1.
 Матч за 3-е место — Перу 3:0. Итог — 3-е место.

В первых трёх турнирах сборная России выступала в экспериментальном составе.

Ссылки и источники 
 Гран-при 2006 на сайте ФИВБ
 Чемпионат мира 2006 на сайте ФИВБ
 www.todor66.com
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 2006 год.
 Альманах «Волейбол» — М.: «Вента-Спорт» — 2007.

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 2006 году